Vohipeno désigne plusieurs communes de Madagascar :
 une commune de la région de Fitovinany ;
 une commune de la région d'Analanjirofo.